Il singolare  del Caversham International Tennis Tournament 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Adrian Mannarino era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jarkko Nieminen ha battuto in finale match 4–6, 6–1, 7–5 Stéphane Robert.

Teste di serie

  Florian Mayer (secondo turno)
  Karol Beck (primo turno)
  Stéphane Robert (finale)
  Jarkko Nieminen (campione)

 Stéphane Bohli (secondo turno)
 Michael Lammer (secondo turno)
 Alex Bogdanović (primo turno)
 Adrian Ungur (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Caversham International Tennis Tournament 2009